НХА у сезоні 1915—1916 — 7-й регулярний чемпіонат НХА. Сезон стартував 18 грудня 1915. Закінчився 18 березня 1916. Переможцем Кубку Стенлі став клуб «Монреаль Канадієнс» (перша перемога).

Регулярний сезон

Результати матчів

Підсумкова таблиця

Фінал Кубка Стенлі

Посилання 
 Сезон 1915/1916 
 Кубок Стенлі на сайті НХЛ 

1915 у хокеї з шайбою
1916 у хокеї з шайбою